IIHF:s världsrankinglista är ett rankningsystem för landslag i ishockey. Rankingen för herrar baseras på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de fyra senaste världsmästerskapen. Damernas ranking baserar sig på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de tre senaste världsmästerskapen eftersom damerna inte spelar VM samma år som OS avgörs. Rankingen sammanställs av internationella ishockeyförbundet, IIHF.

Herrarnas ranking 2012
Baserar sig på resultaten från OS 2010 samt VM 2009, 2010, 2011 och 2012.

Damernas ranking 2012
Baserar sig på resultaten från OS 2010 samt VM 2009, 2011 och 2012.

Externa länkar
 2012 Men's world ranking
 2012 Women's world ranking

IIHF:s världsrankinglista